La  de la coupe CERS est remportée par le club portugais du Sporting qui s'impose face au club italien de Novara en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1984
Rink hockey en 1983
Rink hockey M2